Hogen (Geetbets), een dorp in de Belgische gemeente Geetbets
Hogen (boeddhisme), een substroming binnen het boeddhisme
Högen, een dorp in Zweden
Hōgen (1156-1159), een tijdperk in de Japanse jaartelling, onderdeel van de Heianperiode
 Hogen-opstand (1156), een Japanse burgeroorlog